Tenisový turnaj ATP UNICEF Open 2012 se konal ve dnech 17. až 23. června v nizozemském 's-Hertogenboschi venku na travnatých dvorcích jako součást kategorie 250 Series. Hrál se se v Autotron parku v Rosmalenu, blízko 's-Hertogenbosche. Odměny činily 450 000 EUR.

Ruský obhájce singlového titulu Dmitrij Tursunov vypadl již v úvodním kole s kvalifikantem Philippem Petzschnerem, který se probojoval do finále. Tam jej po setech 6–3 a 6–4 porazil nejvýše nasazený Španěl David Ferrer. Čtyřhru vyhrál první nasazení švédsko-rumunský pár Robert Lindstedt a Horia Tecău.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  'David Ferrer (vítěz)
  Viktor Troicki (1. kolo)
  Jürgen Melzer (21. kolo)
  Robin Haase (1. kolo)
  Santiago Giraldo (1. kolo)
  Jarkko Nieminen (1. kolo)
  Alex Bogomolov (1. kolo)
  Łukasz Kubot (2. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Hráči, kteří do hlavní soutěže získali divokou kartu:
  David Goffin
  Mate Pavić
  Igor Sijsling

Hráči, kteří do hlavní soutěže postoupili z kvalifikace:
  Pierre-Ludovic Duclos
  Márton Fucsovics
  Michail Ledovskič
  Philipp Petzschner

Odhlášení 
  Potito Starace (zranění zad)

Skrečování 
z dvouhry
  Malek Džazírí (nemoc)
  Mate Pavić
  Potito Starace (zranění zad)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= D Ferrer
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= P-L Duclos
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= L Mayer
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= M Ledovskič
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= O Rochus
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= M Džazírí
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=0r
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= I Sijsling
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= J Nieminen
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= J Melzer
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= I Kunicyn
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= T Itó
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=77
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= M Fucsovics
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=62

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= D Goffin
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= B Paire
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= D Sela
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Ł Kubot
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= D Ferrer
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= L Mayer
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= O Rochus
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=64
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= I Sijsling
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=77
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= J Melzer
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= T Itó
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= B Paire
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Ł Kubot
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=4

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= D Ferrer
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= I Sijsling
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= T Itó
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= B Paire
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= D Ferrer
| RD4-score01-1=77
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=
| RD4-team02= B Paire
| RD4-score02-1=65
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=1
}}

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (vítězové)'  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (čtvrtfinále)
  František Čermák /  Filip Polášek (čtvrtfinále)
  Scott Lipsky /  Leander Paes (1. kolo)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Libéma Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2012